A 2021–2022-es magyar női kosárlabda-bajnokság a nyolcvanhatodik magyar női kosárlabda-bajnokság. Az A csoportban tizenkét csapat indult el. A lebonyolítás változatlan marad az előző szezonhoz képest: az alapszakaszban tizenkét csapat állt rajthoz, amelyek körmérkőzéses rendszerben játszottak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. Ezt követően a play-off jött, ahova az első 8 csapat jutott be, a 9–12. helyezettek a play-outban folytatták.

Változás az előző szezonhoz képest

Kiesett az NB1/B Piros csoportba 

 ZTE NKK (2020-2021-es NB1/A csoport playout 12. helyezettjeként)

Feljutott az NB1/A csoportba 

 BKG-PRIMA Szigetszentmiklós (2020-2021-es NB1/B csoport győzteseként)

Résztvevő csapatok

Vezetőedző-váltások
PINKK: Vanja Miljkovic→Debreceni Eszter (2021. november  26.)
DVTK: Földi Attila→Völgyi Péter (2021. november 22.)
Cegléd: Hegedűs Péter→Sandro Orlando (2021. december 17.)
PINKK: Debreceni Eszter→Kovács Dénes (2022. január 14.)
BEAC: Balogh Judit→Horváth Bianka (2022. március 13.)

Alapszakasz

Play-off 

A Sopron Basket játékoskerete: Jelena Brooks, Czukor Dalma, Pfeiffer Virág, Stefanie Dolson, Fegyverneky Zsófia, Gabby Williams, Határ Bernadett, Briann January, Nevena Jovanovics, Kókai Patrícia, Anna-Laura Molnárová, Sitku Zsuzsanna, Varga Alíz, Varga Sára, edző: Gáspár Dávid

Play-out 

*A Szigetszentmiklós együttese ugyan kiesőként végzett, feljutó hiányában maradtak az NB1/A csoportjában.

Jelmagyarázat:

#–Helyezés a tabellán

M–Mérkőzés

Gy–Győzelmek száma

V–Vereségek száma

K+ –Dobott pontok száma

K– – Kapott pontok száma

P– Pontszám

Azonos pontszám esetén a rangsorolás sorrendje: 

 1: lejátszott mérkőzések
 2: pontok
 3: győzelmek 
 4: vereségek
 5: dobott pontok
 6: kapott pontok
 7: győzelmek/vereségek sorozata
 8: hazai pályán
 9: vendégként
 10: utolsó 5 mérkőzés

Jegyzetek 

magyar bajnokság
magyar bajnokság
Női kosárlabda-bajnokság évei